Houllier est un patronyme d'origine française, porté notamment par :

 François Houllier, (1959), biologiste français, président de l'Ifremer ; 
 Gérard Houllier (1947-2020), entraineur de football français ;
 Guy Houllier (1976), musicien français ;
 Jacques Houllier (1498-1562), médecin de la Renaissance française.